Naselja u Hrvatskoj
 Palanjek, naselje u sastavu grada Siska, Sisačko-moslavačka županija
 Palanjek Pokupski, naselje u sastavu općine Lekenik, Sisačko-moslavačka županija